Die Bundesmeisterschaft des DFuCB 1894/95 war die vierte unter dem Deutschen Fußball- und Cricket Bund (DFuCB) ausgetragene Bundesmeisterschaft. Es war in dieser Spielzeit neben der Meisterschaft des Thor- und Fußballbundes Berlin die einzige von einem Verband ausgetragene Fußballmeisterschaft in Deutschland. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison in zwei Klassen mit insgesamt 14 Teilnehmern ausgespielt. Der BTuFC Viktoria 1889 wurde zum dritten Mal Fußballmeister des DFuCB.

Eine landesweit ausgespielte deutsche Fußballmeisterschaft gab es noch nicht.

Fußball

Erste Classe 
Hinrundentabelle

|}
Tabellenstand vom 29. Dezember 1894. Die Rückrunde war von Januar bis März 1895 geplant.

Abschlusstabelle

Es liegt leider nur eine unvollständige Abschlusstabelle vor.

Viktoria: Horn – F. Baudach, Kugler – O. Baudach, F. Bobe, Paul Kralle – H. Luther, K. Friese, P. Laube, G. Rüffer, Roß.

Zweite Classe 
Teilnehmende Vereine:
 BTuFC Normannia 1892
 BFC Columbia 1893
 Verein Sport-Excelsior
 BFC Teutonia 1891
 BTuFC Deutschland
 BFC Concordia 1890
 SC Norden-Union Berlin

Aufsteiger in die Erste Classe sind Normannia und Columbia.

Cricket 
Es sind keine Angaben überliefert.

Literatur 
 25 Jahre Deutscher Fußballbund. Jahrbuch- und Presse-Ausschuß Deutscher Fußball-Bund, Industrie-Verlag und Druckerei AG, Düsseldorf, Festschrift 1925.
 Geschichte des deutschen Fußballsports. Band III der Schriftenreihe des Deutschen Fußball-Bundes. Carl Koppehel, Verlag Wilhelm Limpert, Frankfurt 1954, 4. erweiterte Auflage ohne Jahresangabe.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.

Weblinks 
 Spiel und Sport (Berlin), diverse Ausgaben Jahrgang 1893 & 1894, abgerufen am 30. Oktober 2016 auf sammlungen.ulb.uni-muenster.de

Einzelnachweise 

1894
Fußballsaison 1894/95